St. Joseph’s Roman Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Joseph’s Roman Catholic Church (Stone City, Iowa), NRHP-ID 05000904
 St. Joseph’s Roman Catholic Church (San Jose, Kalifornien), NRHP-ID 77000345
 St. Joseph’s Roman Catholic Church (Detroit, Michigan), NRHP-ID 72000670
 St. Joseph’s Roman Catholic Church (St. Louis, Missouri), NRHP-ID 78003396
 St. Joseph’s Roman Catholic Church (Providence, Rhode Island), NRHP-ID 74000004
 St. Joseph’s Roman Catholic Church (Shields, Wisconsin), NRHP-ID 80004480

Saint Joseph’s Roman Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Saint Joseph’s Roman Catholic Church (Alabama), NRHP-ID 91000841
 Saint Joseph’s Roman Catholic Church (Ohio), NRHP-ID 10000279

Siehe auch:
 St. Joseph Roman Catholic Church